Regierung Jan Černý steht für folgende Regierungen der Tschechoslowakei:

 Regierung Jan Černý I (15. September 1920 – 26. September 1921)
 Regierung Jan Černý II (18. März 1926 – 12. Oktober 1926)